El Complejo religioso de San Francisco es el nombre de un grupo de edificios o instalaciones religiosos (iglesias, conventos...) agrupados físicamente en honor a algún santo llamado Francisco.

Complejos

Argentina 
 Complejo religioso de San Francisco, complejo religioso católico en la ciudad de Salta;

Colombia 
 Complejo religioso de San Francisco, complejo religioso católico en la ciudad de Cali;

Ecuador 
 Complejo religioso de San Francisco, complejo religioso católico en la ciudad de Quito;

México 
 Complejo religioso de San Francisco, complejo religioso católico en la ciudad de Pachuca;
 Complejo religioso de San Francisco, complejo religioso católico en la ciudad de Tepeapulco;
 Complejo religioso de San Francisco, complejo religioso católico en la ciudad de Tepeji del Río;
 Complejo religioso de San Francisco, complejo religioso católico en la ciudad de Tlahuelilpan;
 Complejo religioso de San Francisco de Asís, complejo religioso católico en la ciudad de Querétaro;

Perú 
 Complejo religioso de San Francisco, complejo religioso católico en la ciudad de Lima;

Edificios religiosos relevantes dedicados a San Francisco 
 Basílica de San Francisco
 Convento de San Francisco
 Ermita de San Francisco
 Iglesia de San Francisco